Wulfertia är ett släkte av hjuldjur. Wulfertia ingår i familjen Proalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Wulfertia